Албанию на конкурсе песни «Евровидение 2005» представила Ледина Село с песней «Neser shkoj» под 8 номером и, набрав 53 балла, заняла 16 место в финале. Она была выбрана путём национального отбора. Выступление страны на конкурсе стало вторым для Албании.

Исполнитель 

Ледина Чело — албанская певица, модель, телеведущая и продюсер. Родилась 9 февраля 1977 года. Окончила Художественную школу Жордан Мисья и отделение классической музыки в Академии искусств.

Песня

Национальный отбор 
Национальный отбор проходил в три этапа: два полуфинала и финал. Ледина Чело заняла первое место в финале отбора.

Финал

Выступление 
Бэкграунд сцены был выполнен в красно-алых тонах, также были оформлены костюмы Ледины Чело и танцевальной группы. Балет на протяжении всего выступления играл на различных инструментах.

Голосование 
Так как предыдущая представительница Албании Анджеза Шахини вошла в десятку лучших в финале конкурса «Евровидение 2004», то Ледина Чело, минуя полуфинал, выступила сразу в финале. Высший балл дала Македония.

Примечания

Сайты 
 

Страны на «Евровидении-2005»